Niágara pode referir-se a:

 Cataratas do Niágara
 Rio Niágara

Localidades
 Niagara (Dacota do Norte)
 Niagara (Wisconsin)
 Condado de Niagara
 Niagara Falls (Ontário), cidade do Canadá
 Niagara Falls (Nova Iorque), cidade dos Estados Unidos
 Niagara-on-the-Lake, cidade do Canadá

Outros
 Niagara (filme)
 Niágara (casta de uva)
 Niagara Film Studios

Desambiguação